Charles Foster peut désigner :

 Charles Foster (1828-1904), homme politique américain ;
 Charles Foster (1953-2019), athlète américain ;

fiction
 Charles Foster Kane, le personnage principal du film Citizen Kane.